Diocesi di Petra di Egitto – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Diocesi di Petra di Lazica – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Arcidiocesi di Petra di Palestina – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica